Johann Meinecke ist der Familienname folgender Personen:
* Johann Christoph Meinecke (1722–1790), deutscher Theologe sowie Natur- und Heimatforscher
 Johann Ludwig Georg Meinecke (1781–1823), deutscher Naturforscher